Жан Лабудері (; 1776(1776), Шалинарг, — 2 травня 1849) — французький вчений, ворог ультрамонтанства.

Написав, крім великого числа богословських праць: «Précis historique du méthodisme» (П., 1818), «Le Christianisme de Montaigne» (1819), «Notice sur Bourdaloue» (1825), «Notice historique sur Zwingli» (1828) та ін.

Примітки

Джерела 

Французькі католицькі богослови
Французькі науковці
Уродженці Канталю